

Persone
Agostino Carlini (1718-1790) – scultore e pittore italiano
Alberico Clemente Carlini (1703-1775) – religioso e pittore italiano
Alessandro Carlini (1919–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore e centrocampista
Angelo De Carlini (1862-1911) – docente e naturalista italiano
Antonio Carlini (1853-1933) – scultore italiano
Armando Carlini (1878-1959) – filosofo e accademico italiano
Benedetta Carlini (1591-1661) – mistica, suora cattolica e lesbica italiana, vissuta all'epoca della Controriforma
Carlo Carlini, conosciuto anche come Charlie Charlies (1920) – direttore della fotografia italiano
Eleonora Carlini (1985) – fumettista e illustratrice italiana
Francesco Carlini (1783-1862) – astronomo, matematico e geodeta italiano
Francesco Carlini (1936) – scrittore e saggista italiano
Franco Carlini (1944-2007) – giornalista e saggista italiano
Giacomo Carlini (1904-1963) – ostacolista, velocista e multiplista italiano
Giulio Carlini (1826-1887) – pittore e fotografo italiano
Lauren Carlini (1995) – pallavolista statunitense
Maria Cristina Carlini (1942) – artista e scultrice italiana
Maria Teresa Goretti Carlini – martire e Santa cattolica italiana
Mario Carlini (1943) – costumista e scenografo italiano
Massimiliano Carlini (1986) – calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista 
Michael Carlini (1889-1955) – politico francese, Croce di guerra nella I guerra mondiale
Oreste Carlini (1827-1902) – compositore e direttore d'orchestra italiano
Paolo Carlini (1922-1979) – attore italiano
Rino Carlini (1933-2017) – calciatore italiano, di ruolo mediano
Spartaco Carlini (1884-1949) – pittore italiano

Altro
Carlini – moneta emessa a Napoli tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo
Carlini – cratere lunare
Casa Carlini – edificio storico di Firenze
Stadio Giacomo Carlini – stadio di Genova
Stazione Carlini – base antartica permanente argentina sull'Isola di re Giorgio